Příjmení Hroch, přechýleně Hrochová,  nese více různých osobností:

 Franz Hroch (1899–1938) – obchodní podnikatel německého původu a oběť fašismu
 Jan Hroch (* 1938) – český hokejista
 Jaroslav Hroch (1947–2016) – český filosof
 Karel Hroch (1937–2002) – Karel Milota, český spisovatel, básník, prozaik a překladatel
 Martin Hroch (* 1985) – český cembalista a pianista
 Miroslav Hroch (* 1932) – český historik
 Pavel Hroch (* 1962) – český politik
 Věra Hrochová (1933–1996) – česká historička a byzantoložka
 Vladimír Hroch (1907–1966) – český malíř

Česká příjmení